«Серена» () — фильм режиссёра Сюзанны Бир по одноимённому роману Рона Рэша, в главных ролях — Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер. Премьера в России состоялась 30 октября 2014 года.

Сюжет 
Период Великой депрессии, Северная Каролина. Жизнь хозяина лесной империи Джорджа Пембертона осложняется после того, как он узнаёт, что его жена Серена не может иметь детей и замышляет убийство незаконнорождённого сына своего супруга.

В ролях 
 Дженнифер Лоуренс — Серена Пембертон
 Брэдли Купер — Джордж Пембертон
 Тоби Джонс — шериф Макдауэлл
 Рис Иванс — Галлоуэй
 Сэм Рид — Вон
 Шон Харрис — Кэмпбелл
 Чарити Уэйкфилд — Агата
 Блейк Ритсон — Лоувенштейн
 Нед Деннехи — Ледбеттер
 Майкл Райан — Колдфилд
 Рэймонд Варинг — кассир
 Кристиан МакКей — банкир
 Марк О’Нил — лесоруб
 Ана Улару — Рэйчел Херманн

Съёмки 
Съёмки фильма проходили в Чехии и Дании.

Отзывы 
В целом фильм получил смешанные отзывы. Однако игра актёров была высоко оценена, в особенности Дженнифер Лоуренс.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Чехии
Экранизации романов США
Фильмы США 2014  года
Фильмы на английском языке
Фильмы Чехии 2014 года